Mazzone ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Mazzone (1921–1989), italienischer Theaterregisseur
 Antonio Mazzone (* 1934), italienischer Politiker
 Carlo Mazzone (* 1937), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Lisa Mazzone (* 1988), Schweizer Politikerin (GPS)
 Walter Mazzone († 2014), US-amerikanischer Marineoffizier und Weltkriegsveteran

Siehe auch:
 Massone
 Mazzon